El término Petróvskaya  puede referirse a:

Localidades 

Petróvskaya (Kargopol, Arjánguelsk), localidad del raión de Kargopol del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Petróvskaya (Kotlas, Arjánguelsk), localidad del raión de Kotlas del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Petróvskaya (Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Petróvskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Petróvskaya (Afanásievo, Kírov), localidad del raión de Afanásievo del óblast de Kírov, en Rusia.
Petróvskaya (Opárino, Kírov), localidad del raión de Opárino del óblast de Kírov, en Rusia.
Petróvskaya (Oktiabrski, Kostromá), localidad del raión Oktiabrski del óblast de Kostromá, en Rusia.
Petróvskaya (Vojma, Kostromá), localidad del raión de Vojma del óblast de Kostromá, en Rusia.
Petróvskaya (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Petróvskaya (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Petróvskaya (Veliki Ústiug, Vólogda), localidad del raión de Veliki Ústiug del óblast de Vólogda, en Rusia.
Petróvskaya (Verjovazhe, Vólogda), localidad del raión de Verjovazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Petróvskaya (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda, en Rusia.

Otros 

Río Petróvskaya, río de Rusia, afluente del río Bolshói Kinel.